Plaats in Indonesië
 Singgahan (Kebonsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Singgahan (Pulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java